Дмитрий Щербатов
 Щербатов, Дмитрий Алексеевич (1805—1853) — князь, сослуживец Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку, генерал-майор.
 Щербатов, Дмитрий Иванович (?—1644) — князь, томский воевода.
 Щербатов, Дмитрий Михайлович (ум. после 1579) — князь, участник обороны Полоцка от литовцев.
 Щербатов, Дмитрий Михайлович — князь, дядя философа Петра Чаадаева.
 Щербатов, Дмитрий Нефедьевич (ум. после 1705) — князь, белгородский воевода в 1685—1686 г.
 Щербатов, Дмитрий Сергеевич — князь (1903—1981), после революции 1917 г. взявший другое имя и известный как Щербаков, Василий Кузьмич — доктор технических наук, профессор.